William Johnson peut désigner,

William Johnson (1715–1774), est un fonctionnaire anglo-irlandais de l'Empire britannique
William Johnson (juge) (1771–1834), était un juge américain
William Granger Johnson (1900–1978), est un homme d'affaires et homme politique fidjien

Voir aussi